Nigris ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo de Nigris (* 1983), mexikanischer Fußballspieler
 Antonio de Nigris (1978–2009), mexikanischer Fußballspieler
 Leone Giovanni Battista Nigris (1884–1964), italienischer Geistlicher, Titularerzbischofs von Philippi